Slovo Mlýnka má několik významů:

 vodní toky

 Mlýnka - náhon vzniklý odtokem a přítokem řeky Odry
 Mlýnka (přítok Olše) – přítok řeky Olše
 Mlýnka (přítok Stonávky) – přítok říčky Stonávka
 Mlýnka v Karviné – vodní náhon v Karviné
 Loucká Mlýnka–vodní náhon v okrese Karviná

 sídelní útvary
 Mlýnka (Bieliči) – vesnice, Bieliči, Bělorusko

Externí odkazy